

Persone 
 Adam Gottlob Schirach – teologo, apicoltore e scrittore tedesco
 Ariadne von Schirach – scrittrice e filosofa tedesca
 Baldur von Schirach – politico tedesco, uno dei leader nazisti a capo della Hitler-Jugend
 Ferdinand von Schirach – avvocato e scrittore tedesco